Марија Хабзбуршка и Авиз, позната као Марија од Аустрије (рођена је 21. јуна 1528. у Мадриду, а умрла је 26. фебруара 1603. године у месту по имену Виља Монте у Шпанији) је била је најстарија кћерка Карла V, цара Светог римског царства и шпанског краља, и Изабеле од Португала, кћерке Мануела I од Португала.

По наређењу свог оца, Марија се удала за свог рођака, Максимилијана II, сина Карловог брата, Фердинанда I. По захтеву свог оца, били су регенти у Шпанији у току његових дугих одсистема из земље. Од 1552. године се трајно настањује у Бечу. Након смрти свог мужа 1576, вратила се у Шпанију, где је и умрла.

Деца:

 Ана од Аустрије (1549—1580), четврта жена Филипа II од Шпаније и мајка Филипа III од Шпаније
 Фердинанд од Аустрије (1551—1552).
 Рудолф II (1552—1612), цар Сцетог римског царства.
 Ернест од Аустрије (1553—1595), надвојвода од Аустрије
 Изабела од Аустрије (1554—1592). удала се за Шарла IX, француског краља и постала краљица Француске.
 Марија од Аустрије (1555—1556).
 Матија (1557—1619), цар Светог римског царства
 Максимилијан III од Аустрије (1558—1618).
 Алберто од Аустрије (1559—1621).
 Венцел од Аустрије (1561—1578).
 Фридрих од Аустрије (1562—1563).
 Марија од Аустрије (1564).
 Карло од Аустрије (1565—1566).
 Маргарита од Аустрије (1567—1633). Замонашила се.
 Леонор од Аустрије (1568—1580).

Породично стабло

Спољашње везе 

Рођени 1528.
Умрли 1603.
Династија Хабзбург
Мадриђани
Царице Светог римског царства